

Геддес — місто, штат Нью-Йорк
 Геддес — місто, штат Південна Дакота